Cette liste (non exhaustive) présente les joueurs ayant évolué avec l'équipe première du Stade briochin lors de sa période professionnelle. Faute de sources suffisantes, il est actuellement impossible de récapituler l'ensemble des joueurs ayant évolué au club pendant de cette période.

Période professionnelle (1993-1997) 

Stade briochin
Liste de footballeurs par club en France